Мано́йлов  — фамилия, производная форма от имени ; имеет женскую форму Манойлова.
 Манойлов, Андрей Пантелеевич (1945—1995) — приднестровский государственный, политический и общественный деятель.
 Манойлов, Владимир Евстафьевич (1908—1991) — советский учёный-электротехник, автор учебников и научно-популярных книг по электробезопасности.
 Манойлов, Иван Антонович (1910—1942) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.